

Голтон — місто, штат Індіана
 Голтон — місто, штат Канзас
 Голтон — місто, штат Вісконсин

 Голтон — місто, штат Мен
 Голтон — переписна місцевість, штат Мен
 Голтон — переписна місцевість, штат Вісконсин